Клэр Алекса́ндра Виндзор, графиня Ольстерская (), в девичестве — Бут (; 29 декабря 1977, Шеффилд, Саут-Йоркшир, Англия, Великобритания) — графиня Ольстерская.

Врач по профессии, она предпочитает оставаться известной как доктор Клэр Бут.

Биография 
Клэр Александра Бут родилась 29 декабря 1977 года в Шеффилде (графство Саут-Йоркшир, Англия, Великобритания) в семье Роберта Бута (род. 1948) и Барбары Патриши Хитчин. У Клэр есть младшая сестра — Джоанн Бут (род. 1979).

В 2001 году закончила Королевский колледж Лондона со степенями бакалавра медицины и бакалавра хирургии, в 2007 году — Университетский колледж Лондона со степенью магистра; в 2012 году защитила диссертацию.

С 22 июня 2002 года Клэр замужем за Александром Виндзором, графом Ольстерским (род. 1974). У супругов есть двое детей: 
 сын Ксан Ричард Андерс, лорд Каллоден (род. 12.03.2007)
 дочь Козима Роуз Александра, леди Виндзор (род. 20.05.2010).

Примечания 

Врачи по алфавиту
Врачи Великобритании
Виндзоры